La Divina Providencia kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Divina Providencia, Veracruz, ort, Comapa, 
 La Divina Providencia, Oaxaca, ort, San Martín Peras, 

Robotskapade Mexikoförgreningar